Олег Лаврушин:
 Лаврушин, Олег Валентинович (род. 1956) — советский и российский футболист.
 Лаврушин, Олег Иванович (род. 1936) — советский и российский учёный, профессор, доктор экономических наук.